Pearcea rhodotricha  — вид цветковых растений рода  семейства .

Описание 
Стебель длиной до 50 см. Листья яйцевидные, редко ланцетные длиной 6-12. По краям листа имеются заметные волоски до 5 мм длиной. Соцветия состоят 4-8 цветков. Чашечка пурпурная.

Распространение 
Эндемик Эквадора. Обитает в тропических и субтропических влажных горных или низинных лесах на высоте ниже 600 м над уровнем моря.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Clark, J.L., Skog, L.E. & Pitman, N. 2004. Pearcea rhodotricha. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 23 August 2007.

 

Геснериевые
Флора Южной Америки
Эндемики Эквадора